USS Norfolk — кораблі ВМС США, названі на честь міста Норфолк (Вірджинія).

 USS Norfolk (1798) — бриг, збудований у 1798 році. Брав участь у квазі-війні. проданий у 1800 році.
 USS Norfolk (CL-118) — легкий крейсер типу «Фарго». Закладений 9 жовтня 1944 року. Перейменований на «USS Chattanooga (CL-118)». Будівництво скасоване 12 серпня 1945 року.
 USS Norfolk (CA-137) — важкий крейсер типу «Орегон». Закладений 27 грудня 1944 року. Будівництво скасоване 12 серпня 1945 року.
 USS Norfolk (DL-1) — пошуково-ударний крейсер, пізніше лідер ескадрених міноносців. Збудований у 1953 році. На службі до 1 листопада 1973 році. У 1974 році зданий на злам.
 USS Norfolk (SSN-714) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1983 році. На службі до 2014 року. Станом на 2022 рік очікує на утилізацію.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни